Кальдерони — фамилия. Известные носители:
 Кальдерони, Алекс
 Кальдерони, Марко